

Architettura 
Passaggio Jouffroy – passaggio coperto di Parigi

Persone 
Alain Jouffroy – poeta e critico d'arte francese
Arnaud Jouffroy – ciclocrossista francese
Claude de Jouffroy d'Abbans – inventore francese
François Jouffroy – scultore francese
Jean Jouffroy – monaco benedettico francese
Jean-Pierre de Jouffroy – generale francese
Madeleine Jouffroy – ginnasta artistica francese
Quentin Jouffroy – pallavolista francese
Théodore-Simon Jouffroy – filosofo francese
Yves Jouffroy – attore francese